Parents Music Resource Center (PMRC) — американская общественная организация, созданная в 1985 году четырьмя женщинами: Типпер Гор, женой сенатора от штата Теннесси, а затем вице-президента Альберта Гора, Сьюзан Бейкер, женой министра финансов Джеймса Бейкера, Пэм Хоуэр, женой вашингтонского риелтора Рэймонда Хоуэра, и Салли Невиус, женой председателя городского совета Вашингтона Джона Невиуса. Они так же были известны как «вашингтонские жёны» — намёк на связь их мужей с федеральным правительством. Количество директоров в центре в конечном счёте выросло до 22 человек.

Действия 
Центр предложил снабжать диски специальным уведомлениям о наличии в текстах песен нежелательного, по их мнению, содержания.

Помимо этого они создали «Filthy Fifteen» — список пятнадцати песен, которые они нашли наиболее вызывающими:

Ссылки 
 History of the PMRC by Claude Chastagner
 Short history of the PMRC by Censor This
 Timeline  of music censorship
 Tipper Gore on Porn Rock
 FTC Report: «An Overview of the Entertainment Media Industries and the Development of Their Rating and Labeling Systems»
 PMRC’s ‘Filthy 15’: Where Are They Now? by Rolling Stone

Общественные организации США
Возрастная классификация информационной продукции
Цензура в США